Anju Nakamura (ur. 23 stycznia 2000) – Japońska kombinatorka norweska. Reprezentantka klubu Tokai University. Dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów. Trzecia najlepsza zawodniczka pierwszej edycji Pucharu Świata kobiet. Uczestniczka Mistrzostw Świata w Oberstdorfie (2021).

Jej brat, Naoki Nakamura, uprawia skoki narciarskie.

Kariera 
W zawodach FIS zadebiutowała 5 stycznia 2019 roku, startując w zawodach Pucharu Kontynentalnego w estońskiej Otepää, zajmując 10. miejsce. Dzień później finiszowała 7. Wzięła udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Lahti, zdobywając brązowy medal. W sezonie 2018/19 wystartowała jeszcze raz w marcu w zawodach w japońskim Sapporo, zajmując 4. miejsce.

Starty w następnym sezonie zaczęła dość późno, pod koniec lutego podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w austriackim Eisenerz. Wówczas dwukrotnie zajęła 3. miejsce, raz w indywidualnym biegu metodą Gundersena i raz w konkursie sztafety mieszanej. Wygrała za to pierwszy konkurs, który był rozgrywany w konkurencji biegu masowego. Na początku marca startowała na Mistrzostwach Świata Juniorów w Oberwiesenthal. W zawodach indywidualnych zajęła 9. miejsce, a w konkursie sztafety mieszanej wraz z Ayane Miyazaki, Kodaiem Kimurą oraz Daimatsu Takehaną zdobyła brązowy medal.

Sezon 2020/2021 rozpoczęła od grudniowych, pierwszych w historii zawodów Pucharu Świata w austriackim Ramsau am Dachstein zajmując 3. miejsce. Przez pandemię koronawirusa resztę konkursów PŚ odwołano, a same zawody w Ramsau były dodatkowe i nie było ich pierwotnie w kalendarzu. Dzięki lokacie zajętej w Austrii, Anju ukończyła sezon na podium końcowej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata kobiet w kombinacji norweskiej 2020/2021. Pod koniec stycznia wystartowała w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Eisenerz, zajmując dwukrotnie 2. miejsce. Starty zakończyła pod koniec lutego podczas Mistrzostw Świata w Oberstdorfie, zajmując 4. miejsce ze stratą 11,1 sekundy do podium.

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Świata Juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach

Przypisy 

Urodzeni w 2000
Japońscy kombinatorzy norwescy